Termin Ribonukleat nukleotido-2'-transferaza (ciklizacija) ima više značenja.

 Ribonukleaza T2, enzim
 Bacillus subtilis ribonukleaza, enzim